Pfarrkirche Marchtrenk steht für folgende Kirchen in Marchtrenk, Oberösterreich:

 Alte Pfarrkirche Marchtrenk (auch Friedhofskirche Marchtrenk)
 Neue Pfarrkirche Marchtrenk, seit 1973
 evangelische Friedenskirche (Marchtrenk)